Le nom propre Naum prend différentes significations selon le contexte :

Toponyme 

 Naum, est l'ancien nom d'une rivière.

Patronyme 
 Naum d'Ohrid, est le nom d'un saint bulgare.

Autres 
 Naum, est un programme d'échec.

références